Páros szám
Páros függvény
Páros permutáció
Páros gráf

Lásd még 
Páratlan